

Geografia 
 Spagna
 Villena – comune nella Comunità Autonoma Valenzana

Persone 
 Andrés Villena – pallavolista spagnolo, opposto
 Diego Valverde Villena – poeta e saggista spagnolo
 Enrique de Villena – nobile, scrittore e poeta spagnolo del XV secolo
 Francisco Pacheco de Villena – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Giovanna Manuela de Villena – amante del re Edoardo del Portogallo
 María Isabel Manuel de Villena – nobildonna spagnola

Altro 
 Castello di Villena – fortificazione posta sull'antico confine tra Castiglia e Aragona
 Marchesato di Villena – entità feudale della Spagna del XIII secolo